

Список населённых пунктов с водским населением 1848 года 

Данный список был составлен академиком П. И. Кёппеном в ходе работы по составлению этнографической карты Санкт-Петербургской губернии. Опубликован на немецком и русском языках.

Список водских населённых пунктов по данным переписи 1926 года 

Данный список составлен по данным картотеки населённых пунктов, собранной Комиссией по изучению племенного состава населения СССР АН СССР по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года и хранящейся в Петербургском филиале архива Российской Академии наук.

Примечание: При составлении картотеки подсчёт вёлся по хозяйствам, причём «национальность хозяйства» определялась по национальной принадлежности главы хозяйства. Таким образом, факт наличия национально смешанных семей игнорировался. Данный факт, конечно, существенно снижает точность сведений, особенно применительно к таким малочисленным и активно ассимилирующимся к 1926 году этносам, как водь.

Примечания 

Финно-угорские народы
Санкт-Петербургская губерния
Списки населённых пунктов России